Wick este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Gian Carlo Wick (1909-1992), fizician italian
 Helmut Wick (1915-1940), aviator german
 Katharina Wick (n. 1996), sportivă română de origine germană